Kalliste ist Name oder Beiname von:

Santorin
Kalliste (Schiff)

Siehe auch:
 Kallista
 Kallisti
 Kallisto